Височани могу бити:

 Височани (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Височани (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Височани (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Височани (Дубровачко приморје), насељено мјесто у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска